Singtām kan syfta på följande platser:

Indien 

 Singtām (ort i Indien, East District), Sikkim, 
 Singtām (ort i Indien, South District), Sikkim, 

Robotskapade Indienförgreningar